Greatest Hits: My Prerogative е първият сборен албум с хитове на Бритни Спиърс издаден на 3 ноември 2004 от Jive.

Албумът включва избрани песни от издадените четири албума. Освен хитове в албума са включени и три нови песни: „My Prerogative“, „Do Somethin'“ и „I've Just Begun (Having My Fun)“

Списък с песни

Оригинален траклист 
 My Prerogative – 3:33
 Toxic – 3:18
 I'm a Slave 4 U – 3:24
 Oops!... I Did It Again – 3:32
 Me Against the Music (с Мадона) – 3:46
 Stronger – 3:24
 Everytime – 3:53
 ...Baby One More Time – 3:31
 (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!) – 3:18
 Boys (The Co-Ed Remix) (с Фарел Уилямс) – 3:46
 Sometimes – 4:07
 Overprotected – The Darkchild Remix (радио редактиран) – 3:06
 Lucky – 3:27
 Outrageous – 3:27
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:53
 I've Just Begun (Having My Fun) – 3:22
 Do Somethin' – 3:24

Интернационално издание 
 Born to Make You Happy – 4:03
 I Love Rock 'n' Roll – 3:05
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:51
 I've Just Begun (Having My Fun) – 3:22
 ''Do Somethin''' – 3:22

Австралийско, Британско и Японско издание 
 Don't Let Me Be the Last to Know – 3:50
 Born to Make You Happy – 4:03
 I Love Rock 'n' Roll – 3:05
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:51
 I've Just Begun (Having My Fun) – 3:22
 ''Do Somethin''' – 3:22

Китайско издание 
 Oops!... I Did It Again – 3:33
 Me Against the Music (с Мадона) – 3:45
 Stronger – 3:26
 Everytime – 3:51
 ...Baby One More Time – 3:32
 (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!) – 3:18
 Sometimes – 4:07
 Overprotected (The Darkchild Remix; радио редактиран) – 3:07
 Lucky – 3:26
 Outrageous – 3:29
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:51
 I've Just Begun (Having My Fun) – 3:23
 Do Somethin''' – 3:22

 Американско лимитирано издание 
 Toxic (Armand Van Helden Remix Edit) – 6:24
 Everytime (Hi-Bias Radio Remix) – 3:27
 Breathe on Me (Jacques Lu Cont Mix) – 8:09
 Outrageous (Junkie XL's Dancehall Mix) – 2:56
 Chris Cox Megamix – 4:57

 Интернационално лимитирано издание 
 Toxic (Armand Van Helden Remix) – 9:35
 Everytime (Hi-Bias Radio Remix) – 3:27
 Breathe on Me (Jacques Lu Cont Mix) – 8:09
 Outrageous (Junkie XL's Dancehall Mix) – 2:56
 Stronger (Miguel 'Migs' Vocal Mix) – 6:32
 I'm A Slave 4 U (Thunderpuss Club Mix) – 8:46
 Chris Cox Megamix – 4:57

 Хонг Конгско издание 
 Chris Cox Megamix – 3:47
 Chris Cox Megamix (разширена версия) – 5:16

 Сингли 
 My Prerogative Do Somethin'''

Албуми на Бритни Спиърс
Музикални албуми от 2004 година